Гуковуголь — угледобывающее предприятие Восточного Донбасса (центр — Гуково, Ростовская область). С 18 июня 2015 года введено внешнее управление сроком на 1 год.

История 
Приказом народного комиссара тяжелой промышленности от 25 августа 1938 года № 330 в целях улучшения руководства трестами Донецкого бассейна был разукрупнён комбинат «Донбассуголь» и вместо него организованы три комбината: «Сталинуголь» (г. Сталин), «Ворошиловградуголь» (г. Ворошиловград) и «Ростовуголь» (город Шахты).

Государственный каменноугольный трест «Гуковуголь» 
Приказом наркома топливной промышленности в феврале 1939 года в системе комбината «Ростовуголь» был создан трест «Гуковуголь» со среднесуточной добычей угля 2150—2200 тонн. Управляющим трестом был назначен инженер-экономист Михаил Иванович Северин.

За успехи в деле восстановления шахт и трудовую доблесть 1 января 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР трест «Гуковуголь» был награждён орденом Tрудового Kpасного Знамени.

Комбинат «Гуковуголь» 
Приказом Министра угольной промышленности СССР № 135 от 17 марта 1970 года на базе ликвидированного треста был создан комбинат «Гуковуголь» — это  и углеобогатительных фабрик,  другого профиля. Начальником комбината был назначен И. А. Сливаев. Правопреемником Государственного каменноугольного треста «Гуковуголь» стал комбинат «Гуковуголь». В 1974 году на комбинате начал работать информационно-вычислительный центр, первым директором которого был кандидат технических наук Панченко В. Г.

Производственное объединение по добыче угля «Гуковуголь» 
В 1975 году комбинат «Гуковуголь» был преобразован в производственное объединение во главе с генеральным директором. Правопреемником комбината «Гуковуголь» стало производственное объединение по добыче угля «Гуковуголь».

Акционерное общество открытого типа по добыче и переработке угля «Гуковуголь» 
В 1992 году производственное объединение «Гуковуголь» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Гуковуголь» (А/О «Гуковуголь»).

Открытое акционерное общество «Гуковуголь» 
В 1997 году переименовано в открытое акционерное общество «Гуковуголь».

В 2002 году холдингу «Русский уголь» был продан пакет акций ОАО «Гуковуголь», находящихся в федеральной собственности, а в 2003 году передан в доверительное управление областной пакет акций компании.

На 2004 год «Гуковуголь» добывал свыше 60 % углей Восточного Донбасса. В состав акционерного общества входило семь шахт, две обогатительные фабрики, а также около 20 вспомогательных предприятий.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания „Гуковуголь“» 
После завершения мероприятий по реструктуризации и реорганизации «Гуковугля» — под юридическим управлением ЗАО «УК „Гуковуголь“» находится   фабрики и ряд вспомогательных производств, объединённых в следующие угледобывающие предприятия:
 ОАО «Угольная компания „Алмазная“» — шахты «Алмазная», «Гуковская», «Ростовская»;
 ОАО «Замчаловский антрацит» — шахта «Замчаловская» и одноимённая обогатительная фабрика;
 ОАО «Донской антрацит» — шахта «Дальняя»;
 ОАО «Донкокс» — шахта «Западная» и ЦОФ «Донецкая»;
 ОАО «Шахтоуправление „Обуховская“» — шахта «Обуховская» и одноимённая обогатительная фабрика;
 ОАО «Сулинантрацит» — шахта № 410.

На 1 февраля 2009 года на основных и вспомогательных предприятиях «Гуковугля» было занято 11,8 тыс. человек.

1 апреля 2010 года ЗАО «Русский уголь» ликвидировало свою дочернюю компанию ЗАО «УК „Гуковуголь“», а предприятия, входившие в «Гуковуголь», перешли в непосредственное подчинение «Русского угля». В этом же году этот собственник утратил интерес к ростовским активам — началась распродажа шахт. Шахты «Обуховская» (ОАО «Шахтоуправление „Обуховская“) и „Дальняя“ (ОАО „Донской антрацит“) куплены Ринатом Ахметовым (вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины ДТЭК).

Владельцы акций сегодня 
По данным справочной системы Kartoteka.ru, ОАО „Донуголь“ владеет 1 % ОАО „Гуковуголь“.

ООО „Кингоул“ Юг» принадлежат шахта «Алмазная», шахта «Замчаловская», шахта «Ростовская» и шахта «Гуковская» и др.

По сообщению портала «Эксперт», все основные добывающие и перерабатывающие активы «Гуковуголь» проданы украинской компании ДТЭК.

Шахты 
Шахты, ранее входившие в трест Донецкуголь комбината «Ростовуголь» и вошедшие в «Гуковуголь» после ликвидации этого треста:
 Шахта Гундоровская — до 1971 шахта Северо-Гудноровская № 3. Введена в эксплуатацию с августа 1951 года. В подчинении комбината «Гуковуголь» с 01.04.1970. Закрыта в 1998 году.
 Шахта Центральная — до 1971 шахта Юго—Западная № 1. Принята в эксплуатацию в 1945 году. С 1994 года вошла в структурное подразделение шахтоуправления «Западное». Закрыта в 1998 году.
 Шахта Западная — до 1971 шахта Юго—Западная № 3. Организована в 1954 году. С 1994 года объединена с шахтой Центральная в структурное подразделение шахтоуправления «Западное» ОАО «Гуковуголь». Закрыта в 2008 году компанией «Русский Уголь».
 Шахта Изваринская — до 1971 шахта Северо—Изваринская № 1. Организована в 1948 году. В подчинении комбината «Гуковуголь» с 01.04.1970. Закрыта в 1998 году.

Другие шахты, вошедшие в «Гуковуголь»:
 Шахта Донецкая — сдана в эксплуатацию в 1955 году. Правопреемником шахты А/О «Гуковуголь» является ОАО «Донецкое». Вошла с 1 января 1997 года в состав Дочернего открытого акционерного общества «Донецкое» (ДОАО «Донецкое») ОАО «Гуковуголь». Закрыта как «особо убыточная» в 1998 году.

Руководители

Сотрудники 
Герои Социалистического Труда:
 Авдеенко, Михаил Ильич — бригадир проходчиков шахты «Гуковская».
 Бузуян, Константин Георгиевич — бригадир горнопроходческой бригады шахтостроительного управления № 8 комбината «Ростовшахтострой».
 Бурмистров, Александр Иванович — машинист врубовой машины шахты «Донецкая», бывшая шахта «Юго-Западная № 1».
 Великанов, Иван Семёнович — проходчик СУ № 9 комбината «Каменскшахтстрой».
 Гавринев, Иван Леонтьевич — бригадир комплексной бригады при строительстве шахты имени 60-летия Ленинского комсомола.
 Логвиненко, Юрий Александрович — начальник шахты № 15-16 «Антрацит».
 Маркелов, Кирилл Семёнович — бригадир рабочих очистного забоя шахты имени 50-летия Октября.
 Мяктинов, Пётр Сергеевич — бригадир проходчиков шахты «Изваринская».
 Никоноров, Николай Тимофеевич — бригадир горнорабочих очистного забоя шахты № 15-16 «Антрацит» и шахты «Гуковская».
 Пруцаков, Иван Алексеевич — бригадир навалоотбойщиков шахты № 3.
 Рябцев, Григорий Васильевич — бригадир рабочих очистного забоя 
 Харченко, Пётр Иванович — бригадир рабочих очистного забоя шахты имени 50-летия Октября.
 Глущенко Фёдор Пантелеевич — бригадир горнорабочих очистного забоя на комбинате «Гуковуголь».

Другие сотрудники:
 Баньковский Владимир Иванович (1913—1977) — горный инженер, рационализатор, журналист, редактор.
 Катальников, Владимир Дмитриевич (1951—2018) — российский государственный деятель.
 Толочек, Николай Константинович (1918—2016) — начальник Донецкого угольного района производственного объединения «Гуковуголь».

Источники 
 Герои труда Дона, Библиографический справочник, Ростов-на-Дону, 2008.

Примечания

Ссылки 
 
 ЗАО УК «Гуковуголь»
 gukovo.h1.ru/guugol.html — История «Гуковуголь»

Угледобывающие компании России